Return to Earth (1976)
 Return to Earth (2013)